San Bernardino kan syfta på:

Geografi

Guatemala 

 Municipio de San Bernardino, kommun
 San Bernardino (kommunhuvudort i Guatemala), Departamento de Suchitepéquez,

Mexiko 

 San Bernardino Contla, kommunhuvudort, Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 
 San Bernardino, Puebla, ort, Camocuautla, 
 San Bernardino, Texcoco, ort, delstaten Mexiko,

Schweiz 
 San Bernardino, Graubünden, ort söder om San Bernardinopasset i kantonen Graubünden i Schweiz.

USA 

 San Bernardino, countyhuvudort, Kalifornien, San Bernardino County,